Trafford kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Trafford (grevskap), England,

USA 

 Trafford, Alabama, ort, Jefferson County, 
 Trafford, Pennsylvania, ort, Westmoreland County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar